Christus – Film del 1914
 Christus – Film del 1916
 Christus – Oratorio di Felix Mendelssohn del 1847

Altri progetti